Sprint mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2023 odbył się 11 lutego w Oberhofie. Była to trzecia konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 111 zawodników, wszyscy ukończyli zawody. Tytułu sprzed dwóch lat nie bronił Martin Ponsiluoma ze Szwecji, który tym razem zajął osiemnaste miejsce. Nowym mistrzem świata został Johannes Thingnes Bø z Norwegii, a pozostałe dwa miejsca na podium zajęli jego rodacy: srebro zdobył Tarjei Bø, a trzecie miejsce zajął Sturla Holm Lægreid.

Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Jan Guńka, który zajął 39. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2023